Кубок Митропы 1934 — 8-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии и Чехословакии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Болонья», который в финале обыграл австрийскую «Адмиру» с общим счётом 7:4.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1934 на сайте IFFHS (часть 1)
 Кубок Митропы 1934 на сайте IFFHS (часть 2)
 Кубок Митропы 1934 на сайте RSSSF

1934
Футбол в Европе в 1934 году